Homaemota är ett släkte av skalbaggar. Homaemota ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Homaemota